

Biografia 
Per il teatro ha scritto 75 spettacoli per bambini e ragazzi e 14 allestimenti per un pubblico adulto, alternando la regia e il ruolo attoriale. Ha scritto e diretto numerose serie televisive in animazione, distribuite in 142 Paesi del mondo.

Sergio Manfio insieme al fratello Francesco Manfio nel 1990 ha ideato il format di “Ciak Junior – Il cinema fatto dai ragazzi”. Il programma è già stato esportato in 23 paesi, con oltre 500 film prodotti, e coinvolge decine di migliaia di studenti dai 10 ai 16 anni, impegnati a scrivere una storia per un cortometraggio, di cui potranno diventare protagonisti.

 In Italia Sergio Manfio ha curato la sceneggiatura e la regia di quasi 200 cortometraggi realizzati nelle scuole per Ciak Junior. Il programma omonimo va in onda su Canale 5.
 Nel 2002 – in collaborazione con l’UNESCO/Bresce e docenti delle università di Padova, Cattolica di Milano, Firenze, Anversa, Kassel, Parigi-Sud e Tel Aviv – Sergio Manfio è stato promotore della stesura della “Definizione di Anversa” sulla televisione educativa per i minori e ha coordinato tutto il lavoro di sperimentazione che ne è seguito, concretizzatosi in tre tavole rotonde, svoltesi nell’ambito del Festival internazionale Ciak Junior:
 2003 - “Programma audiovisivo per l’educazione dell’infanzia” (con interventi dei docenti universitari che nel 2002 avevano lavorato alla stesura della Definizione di Anversa);
 2004 - “Modalità di realizzazione dei palinsesti per ragazzi delle reti televisive nel mondo” (con gli interventi dei responsabili della programmazione delle Tv coinvolte nel progetto);
 2005 - “La Tv per l’educazione dell’infanzia: le istanze degli utenti” (con interventi di numerosi stakeholders italiani e stranieri coinvolti).
 Nell’ambito del progetto Ciak Junior Sergio Manfio ha ricevuto la medaglia Gandhi dell’UNESCO per la sua attività nei confronti dei giovani.

Dal 2006 al 2015 Sergio Manfio è stato docente all’università di Padova, Facoltà di Scienze della formazione.

È stato relatore per le tesi di laurea riguardanti Gruppo Alcuni di:

 Laura Salvan, Un’esperienza di stage presso il Gruppo Alcuni “Pensiero bambino”, Università degli studi di Padova.
 Francesca Manzato, “Schermi e lavagne! L’esperienza di tirocinio presso la cineteca di Bologna sull’utilizzo del cinema di animazione per progetti didattici”, Università degli studi di Padova.

Sergio Manfio ha partecipato a innumerevoli conferenze e seminari sullo stato dell’arte della produzione audiovisiva per bambini e sulla creatività, anche in campo imprenditoriale.

Sergio Manfio è ideatore, insieme a Francesco Manfio, del Parco degli Alberi Parlanti, il primo parco interattivo sulla comunicazione audiovisiva per ragazzi, inaugurato a Treviso nel 2008 e tutto dedicato ai personaggi delle serie in animazione prodotte da Gruppo Alcuni.

Filmografia

Televisione 
 Cuccioli (156x13’), in coproduzione con RaiFiction
 Leonardo (52x13’), in coproduzione con RaiFiction
 Eppur si muove (52x10’), in coproduzione con RaiFiction
 Slash:// (26x20’), in coproduzione con RaiFiction
 La serie Mini Cuccioli (156 x 6’), in coproduzione con RaiFiction, va in onda su Rai Yoyo ogni giorno da aprile 2016.
 Symo & Rose (26 x 6).
 Nel 2010 è uscito il lungometraggio Cuccioli – Il codice di Marco Polo (Premio Kinèo Diamanti al Cinema nella sezione Migliore Animazione alla 68. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia), distribuito da 01 Distribution.
 Nel 2014 – con 01 Distribution come partner – è uscito il film Cuccioli – Il Paese del vento.
 L’11 gennaio 2018 è uscito Leo Da Vinci: Missione Monna Lisa, distribuito da Videa. Il film, distribuito da All Rights Entertainment, è stato accolto con straordinario successo in più di 60 paesi del mondo, tra cui Corea del Sud, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Grecia, Israele, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Unione Sovietica. Il film ha vinto il Premio ICFF Youth Film Festival People's Choice Award a Toronto e il Premio Leone di Vetro a Venezia.
 Il 25 ottobre 2018 è uscito Mini Cuccioli – Le quattro stagioni, distribuito da Videa. Il film ha ottenuto il sostegno del TFC (Trentino Film Commission)
 Patrimonito’s World Heritage Adventures – serie sulla protezione del patrimonio artistico e culturale mondiale, realizzata con l’UNESCO World Heritage Centre;
 Un disegno per la pace (26 x 2’) – serie sulla Cultura di Pace in collaborazione con il network di Scuole Associate dell’UNESCO e Rai Fiction, realizzata animando i disegni dei bambini di 26 paesi del mondo;
 H2Ooooh! (26 x 2) – serie sulla salvaguardia delle risorse idriche del nostro pianeta. Gli episodi stimolano la consapevolezza dei più giovani su questo tema importante, incoraggiandoli a condividere le loro esperienze;
 Leonardo Expo (13 x 5’) – serie per EXPO Milano 2015, realizzata con UN, FAO e UNESCO, in coproduzione con Rai Fiction. Gli episodi sono stati concepiti per avvicinare i più giovani ai temi su cui si focalizzava EXPO Milano 2015 – produzione/consumo di cibo, risparmio d’acqua, fonti di energia rinnovabile – in un modo semplice e divertente ma nel contempo efficace. La serie è stata proiettata sui grandi schermi del Children Park e nelle installazioni multimediali delle Nazioni Unite durante i mesi di EXPO.

Pubblicazioni 
 MONDADORI: 3 pubblicazioni dedicate a Leo da Vinci – Missione Monna Lisa, tra cui il romanzo del film;
 GRIBAUDO: 3 pubblicazioni dedicate a Leo da Vinci – Missione Monna Lisa;
 DEA PLANETA LIBRI: 10 pubblicazioni dedicate alla serie e al lungometraggio Mini Cuccioli;
 ERICKSON: 4 pubblicazioni con i Cuccioli come protagonisti;
 RAI ERI: Eppur si muove-1, Eppur si muove-2;
 MONDADORI: 7 volumi Cuccioli;
 MONDADORI: 4 volumi Leonardo;
 MONDADORI: 3 volumi Cuccioli – Il codice di Marco Polo;
 FELTRINELLI/GRIBAUDO: 6 volumi Cuccioli – Il Paese del vento;
 RIZZOLI: Il castello orbitante;
 SONDA: Ciak Junior – Fare cinema a scuola;
 EDEBE (Spagna): 5 volumi Los Cachorros;
 Uno più uno uguale uno (sul progetto di una nuova televisione per ragazzi);
 RIZZOLI: Il castello orbitante (sulla creatività infantile);
 Colori, Carta & Cartoni – facciamo un cartone animato;
 M.B.M. Editore: 100 aforismi sulla televisione.

Collegamenti esterni